

События 
 223—222 — царство Цинь завоевало царство Чу.
 Консулы: Гай Фламиний (плебей) и Публий Фурий Фил (патриций); фламины: Квинт Сульпиций и Марк Корнелий Цетег (оба — патриции).
 В упорной битве при Теламоне (близ устья Омброны) римляне Гая Фламиния разгромили кельтов и перенесли войну на северный берег По, но встретили упорнейшее сопротивление. Триумф Фламиния. Римляне посылают войска, которые оттесняют иллирийцев из Эпира.
 Селевк III выступил походом против Аттала, переправился через Тавр с большим войском. Лето — Селевк убит во Фригии, пав жертвой коварства галата Апатурия и Никанора.
 223—187 — Царь Селевкидов Антиох III Великий (242—187 до н. э.). Сын Селевка II.
 Антиох доверил управление землями Малой Азии Ахею, сделал сатрапом Мидии Молона, а Персии — его брата Александра. Большой власти достигает кариец Гермий.
 223—220 — Ахей отвоевал у Аттала захваченные тем территории в Малой Азии.
 Клеомен III вступил в Коринф, заняв по пути Трезену, Эпидавр и Гермиону. В Акрокоринфе оставался ахейский гарнизон. Арат убедил союзников впустить туда отряд македонян. Антигон Досон двинулся к Коринфу. В тылу у Клеомена восстали аргоссцы. Клеомен подошёл к Аргосу и почти уже взял город. Антигон вступил в Коринф и двинулся к Аргосу. Клеомен очистил Арголиду. Антигон занял Аркадию, выгнал гарнизоны спартанцев. Большая часть союзников оставила Спарту. Антигон явился в Эгий на собрание ахейцев. Антигон выбран вождём всех ахейцев. Зимовку он провёл около Сикиона и Коринфа.

Родились 
 223, ок. — Квинт Теренций Куллеон (ум. после 171 до н. э.), народный трибун 189 и претор по делам иноземцев 187 гг. до н. э.

Скончались 
 Селевк III Керавн, басилевс государства Селевкидов.

См. также

Примечания